Хорнби () — многозначный термин:

Персоналии 
 Хорнби, Альберт Сидни (1898—1978) — британский лексикограф.
 Хорнби, Джеффри (1825—1895) — британский адмирал, сын Фиппса Хорнби.
 Хорнби, Лесли (известна под псевдонимом Тви́гги; род. 1949) — британская супермодель, актриса и певица.
 Хорнби, Ник (род. 1957) — британский писатель.
 Хорнби, Фиппс  (1785—1867) — британский адмирал
 Хорнби, Фрейзер (род. 1999) — шотландский футболист.

Топонимы 
 Хорнби — замок в графстве Ланкашир, Англия.
 Хорнби — замок в графстве Норт-Йоркшир, Англия.
  — остров у берегов Канады.

См. также 
 Качурка Хорнби — малоизученный вид птиц из семейства качурковых.